Praia Grande est un toponyme qui peut désigner :

la Praia Grande, une baie de l'océan Pacifique au débouché du delta de la rivière des Perles ;

Praia Grande, une municipalité de l'État de Santa Catarina ;
 Praia Grande, une municipalité de l'État de São Paulo.